Le mot simius est originellement le nominatif singulier d'un nom latin masculin signifiant « imitateur » ou « singe », comme sa variante de genre féminin, .

 En informatique, Simius est une carte créée à l'université de Mons (Belgique) pour un système embarqué, afin de tester la possibilité de gérer un GPS et un accéléromètre dans le cadre d'un projet pour la mesure du déplacement en temps réel.
 En taxonomie, le mot simius est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces d'animaux, notamment l'araignée Selenops simius.

Épithète spécifique